Валльгаузен — власна назва.

Особи 
 Йоганн Якобі фон Валльгаузен

Топоніми

Валльгаузен (Рейнланд-Пфальц)